

Toponyme 

 Méan est un quartier de la ville de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique (dépendant de Montoir-de-Bretagne jusqu'en 1865).
 Méan est une section de la commune de Havelange, située en Région wallonne dans la province de Namur.

Patronyme 

 Charles de Méan (1604-1674) est un célèbre jurisconsulte liégeois.
 Francis Méan (1952-) est un artiste liégeois.
 François-Antoine-Marie de Méan (1756-1831) est le dernier prince-évêque de la Principauté de Liège.

Voir aussi
 Château de Méan à Blegny (province de Liège) en Belgique.

Patronyme belge